Сергей Тургенев:
 Тургенев, Сергей Николаевич (1793—1834) — участник Отечественной войны 1812 года, кавалер ордена Святого Георгия, отец И. С. Тургенева.
 Тургенев, Сергей Петрович (1902—1975) — советский архитектор.